Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 185 dans le monde.

 Route fédérale 185 en Allemagne
 Route 185 au Québec, Canada
 M-185 dans le Michigan, États-Unis 
  dans certains pays